Arguvan (district), een Turks district in de provincie Malatya
 Arguvan (stad), een stad in het Turkse district Arguvan